Een verkeersweg:
N853 (België)
N853 (Frankrijk)
N853 (Nederland), zie Provinciale weg 853